Pyjterfolvo (gemeente) - gemeente in Oekraïne
 Pyjterfolvo (dorp) - dorp in Oekraïne in bovenstaande gemeente